Torrvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torrvattnet (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,25 km²)
Torrvattnet (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (18,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn